Фінал Кубка Німеччини з футболу 1996 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1995—1996 відбувся 25 травня 1996 року. У поєдинку зустрілися «Кайзерслаутерн» та «Карлсруе» з однойменних міст. Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Кайзерслаутерн».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Кайзерслаутерн»

«Карлсруе»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1996 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 1996
1996 у німецькому спорті